Норт-Ванкувер () — общее название ряда географических и административных объектов в Британской Колумбии (Канада):
 Норт-Ванкувер (окружной муниципалитет) — населённый пункт с 1891 года
 Норт-Ванкувер (город) — город с 1907 года
 Норт-Ванкувер (избирательный округ) — федеральный избирательный округ Канады